De Fontein in het Wilhelminapark is een monumentale sculptuur in de Nederlandse plaats Venlo. De fontein bevindt zich in de parkvijver van het Wilhelminapark, op steenworp afstand van de binnenstad.

Het park 
De fontein ligt in het Venlose Wilhelminapark, welk is aangelegd na 1870, toen de vestingwerken werden gesloopt. Gelijk na de sloop ontwierp de stedebouwkundige Frits van Gendt een nieuwe wijk aan deze zijde van de binnenstad, waar voorheen het Fort Ginkel had gestaan.

Onderdeel van het Plan Van Gendt was een villapark. Zowel architect Johannes Kayser als tuinarchitect L.R. Rosseels uit Leuven werden in 1888 bij het plan betrokken. Kayser voor de villa’s en Rosseels voor het park. Zowel villa’s als park moesten het uiterlijk krijgen dat gebaseerd was op de victoriaanse architectuur.

In het villapark (zoals het toen nog heette) verrezen uiteindelijk enkele villa's met namen als: Goltzius (1893), Puteanus (1893), Sophia (1897), Wilhelmina (1898) en Hermine (1900). Tussen 1909 en 1933 werden nog elf enkele en twee dubbele villa's gebouwd. Het villapark kreeg daarna pas de naam Wilhelminapark.

De sculptuur 

De fontein ligt in een zogeheten sleutelgatvormige vijver. In 1892 was er al een fontein aanwezig, maar die werd in 1922 vervangen door de huidige, die in 1921 is vervaardigd. De ontwerper van de fontein is Michel de Klerk en de fontein heeft ornamenten die door Hildo Krop zijn ontworpen. De fontein zelf is uitgevoerd in de Amsterdamse Schoolstijl.

Het gebruikte materiaal voor de fontein is koper en op de zijkant van de fontein staat de inscriptie "Aan burgemeester Van Rijn, 1921, door de Venlosche Burgerij". Herman van Rijn was burgemeester van Venlo van 1900 tot 1921.

Monumentale waarde 
De fontein is in 2002 aangemerkt als monument vanwege de culturele en sociaal-economische ontwikkeling in de stad tegen het einde van de 19e eeuw. Daarnaast geldt de fontein als waardevol in het werk van De Klerk. De sculptuur bevindt zich in gave toestand.

Zie ook 
 Lijst van rijksmonumenten in Venlo (plaats)
 Lijst van beelden in Venlo

Externe link 
 Volledige omschrijving van de fontein op gemeentelijke website

Bouwwerk in Venlo
Rijksmonument in Venlo
Fontein in Nederland